Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 1907 war ein Tenniswettbewerb in London.

Die Vorjahressieger Frank Riseley und Sydney Howard Smith traten nicht zur Titelverteidigung an. Es siegten Norman Brookes und Anthony Wilding.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Quellen 
 L. Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 0-900424-71-0, S. 167.
 A. Albiero u. a.: The Grand Slam Record Book. Vol. 1, Effepi Libri, Monte Porzio Catone 2010, ISBN 978-88-6002-017-8, S. 473.

Herrendoppel
1907